Das 50er Jahre Museum Datteln ist ein privat geführtes Geschichtsmuseum in Datteln. Die Ausstellung umfasst hauptsächlich Gegenstände der Wohnkultur in den 1950er Jahren.

Geschichte 
In den Jahren 2019/20 sanierte Kevin Nikodem ein altes Zechenhaus komplett im Stil der 1950er Jahre zurück.

Das Haus befindet sich in der Dattelner Beisenkampsiedlung. Diese Siedlung wurde vom Essener Architekten Robert Schmohl geplant und zwischen 1908 und 1912 gebaut. Das Gebäude, in dem das Museum untergebracht ist, ist ein klassisches Doppelhaus aus Backsteinfachwerk und wurde im August 1910 fertiggestellt.

Ausstellung

Räume in der Ausstellung 

 Wohnküche
 Wohnzimmer
 Badezimmer
 Waschküche
 Schlafzimmer
 Musikzimmer

Besondere Ausstellungsstücke 

 Selfmaid Spülmaschine
 Schaub Supraphon Drahttongerät
 Wigomat Kaffeemaschine
 Tefifon Sammlung

Siehe auch 
 Liste der Museen im Kreis Recklinghausen

Medienberichte / Filmaufnahmen 

An Heiligabend 2020 hatte die Dattelner Morgenpost einen großen Artikel über das 50er Jahre Museum veröffentlicht.

Von diesem Tag an gab es eine Vielzahl von Medienberichten über Kevin Nikodem und sein 50er Jahre Museum.

Des Weiteren diente das Museum als Kulisse für 3 Spielfilme und ein Musikvideo.

Weblinks 
 Museen in Datteln

Einzelnachweise 

Historisches Museum in Deutschland
Bauwerk in Datteln
Museum im Kreis Recklinghausen
Organisation (Datteln)
Kultur (Datteln)
!
Interieurmuseum in Deutschland